Juan Pablo Dieterich dos Santos - CEO, DCC
Futuro: Mudar esse mundo

Pessoas
Dieterich Buxtehude
Max Bernd Dieterich

Localidades

Dieterich (Illinois)

Desambiguação